En ichtyologie, le nom vernaculaire Poisson-hachette peut désigner les espèces de poissons de deux familles distinctes, qui doivent leur appellation à leur corps très aplati et à la forme caractéristique rappelant une hachette.

Eau douce 
 Des Gasteropelecidae, dont les espèces d'eau douce sont appréciées en aquariophilie ;

Eau de mer 
 Des Sternoptychidae, dont les espèces marines côtoient les abysses.

Poisson (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu